

Editoria 
Il Mondo – rivista italiana fondata da Sonzogno nel 1914 e pubblicata a Milano fino al 1922, diretta da Enrico Cavacchioli, Enrico Somaré e Innocenzo Cappa e ripresa nel 1931 come «Il Mondo – Giornale illustrato di viaggi».
Il Mondo – quotidiano italiano fondato nel 1922 da Giovanni Amendola, Andrea Torre e Giovanni Ciraolo.
Il Mondo – rivista mensile italiana bilingue fondata e diretta da Giuseppe Lupis, edita a New York dal 1938 al 1946.
Il Mondo – rivista quindicinale italiana fondata da Alessandro Bonsanti nel 1945 e pubblicata fino al 1946.
Il Mondo – rivista italiana fondata nel 1949 da Gianni Mazzocchi e diretta da Mario Pannunzio.

Musica 
Il mondo – brano musicale di Jimmy Fontana, pubblicato nel 1965.
Il mondo (gira il mondo gira) – brano musicale dei Finley, pubblicato nel 2016.

Altro 
Il Mondo – carta dei tarocchi.

Pagine correlate 
Mondo (disambigua)